The Doctor's Wife – cortometraggio del 1930 prodotto dalla Vitaphone Corporation
The Doctor's Wife – cortometraggio di animazione del 2011 diretto da Julian Grant
The Doctor's Wife – documentario del 2011 diretto da Jonathan Duffy